The Little Princess (1939), filme com Shirley Temple, traduzido em Portugal como A Princesinha
 A Princesinha (1995), remake do filme de 1939, dirigido por Alfonso Cuarón

Desambiguações de cinema